Serie B puede referirse a:

 Serie B, película española de 2011 de Richard Vogue,
 Serie B, películas realizadas con bajo presupuesto y actores principiantes.
 Serie B, campeonato del fútbol brasileño.
 Serie B, campeonato del fútbol ecuatoriano.
 Serie B, campeonato del fútbol italiano.
 Serie B, campeonato del fútbol mexicano.